Életre-halálra (More Dead Than Alive) 1969-es film, Robert Sparr rendezésében
 Életre-halálra (American Me) 1992-es film, Edward James Olmos rendezésében
 Életre-halálra (U.S. Marshals) 1998-as film, Stuart Baird rendezésében
 Életre-halálra (Chase) 2010–2011-ben futott televíziós sorozat